

Sens générique
Une tentative est au sens large le fait d'essayer d'accomplir quelque chose, voir l'article essai (homonymie).

Droit pénal
Dans le droit pénal des pays de common law, la tentative est une infraction inchoative ; elle consiste, pour une personne qui a l'intention de commettre une infraction, de faire ou omettre de faire quelque chose pour arriver à son but. Elle est punie d'une manière moins sévère que la commission de l'infraction elle-même.
La tentative de meurtre est une infraction complète qui consiste en la tentative de causer la mort d'une personne. 

Droit pénal